Fantômas est un personnage de fiction créé par Pierre Souvestre et Marcel Allain (1910-1911).

Bande dessinée 
 Fantômas, série de bande dessinée belge de Luc Dellisse (1990-1995).

Cinéma 
 Fantômas, film français muet de Louis Feuillade (1913). 
 Juve contre Fantômas, film français muet de Louis Feuillade (1913).
 Le Mort qui tue, film français muet de Louis Feuillade (1913).
 Fantômas contre Fantômas, film français muet de Louis Feuillade (1914).
 Le Faux Magistrat, film français muet de Louis Feuillade (1914). 
 Fantômas, film muet américain d'Edward Sedgwick (1920-1921). 
 Fantômas, film français de Paul Fejos (1932). 
 Fantômas, film français de Jean Sacha (1947). 
 Fantômas contre Fantômas, film français de Robert Vernay (1949). 
 Trilogie Fantomas, d'André Hunebelle :
 Fantomas (1964),
 Fantomas se déchaîne (1965),
 Fantomas contre Scotland Yard (1967). 
 Fantômas, film français de Christophe Gans (2012).

Littérature 
 Fantômas est un roman des écrivains Pierre Souvestre et Marcel Allain, paru en 1911.

Musique 
 Fantômas est un groupe de metal avant-gardiste américain (1998-).
 Fantômas est le premier album du groupe (1999).

Télévision 
 Fantômas est une mini-série franco-allemande de Claude Chabrol et Juan Luis Buñuel (1979).

Théâtre 
 Fantômas revient, pièce de théâtre française de Gabor Rassov (2005).

Voir aussi 
 Affaire Fantômas 
 

Homonymie de titre